«Fuck Love» (цензурится как «F Love», «F**k Love», или просто «Love»; ) — песня американского рэпера XXXTentacion совместно с американским рэпером Trippie Redd с дебютного альбома Онфроя 17. Продюсерами на треке выступили Ник Мира, Taz Taylor и Dex Duncan.

Коммерческий успех 
«Fuck Love» вошла под номером 41 в американский чарт Billboard Hot 100 и в конечном итоге достигла пика под номером 28 после его смерти. 29 марта 2019 года песня стала «самой потоковой песней» на потоковой платформе SoundCloud с 206 миллионами потоков.

Творческая группа 
 XXXTentacion — основной исполнитель, автор песни
 Trippie Redd — приглашенный исполнитель, автор песни
 Taz Taylor — продюсер
 Ник Мира — продюсер
 Dex Duncan — продюсер
 Koen Heldens — миксинг-инженер

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни XXXTentacion
Синглы Empire Distribution
Песни, написанные XXXTentacion
Песни Trippie Redd
Песни, написанные Ником Мира
Песни, написанные Taz Taylor
Эмо-песни